VIK eller Vik kan referere til flere ting:

 Vik – kommune i Sogn og Fjordane fylke i Norge.
 Vik (Simrishamns kommune) – en by og et fiskerleje i Simrishamns kommune i Skåne

Det kan også være en forkortelse for:

 Vejlby Idræts Klub – dansk idrætsforening i Vejlby ved Århus.
 Vejlby IK Fodbold – dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 Vinderup Idrætsklub – dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.